Товстолі́с:

 Товстоліс Дмитро Іванович (1877–1939) — вчений у галузі лісівництва.
 Товстоліс Микола Миколайович (1872–1938) — правник

Див. також 
 Товстоліс (село)
 Товстоліси

Українські прізвища